Il doppio maschile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Boris Becker e Guy Forget che hanno battuto in finale Jim Grabb e Patrick McEnroe 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (secondo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (semifinali)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (finale)
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)

 Kevin Curren /  Christo van Rensburg (secondo turno)
 Paul Annacone /  Ken Flach (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (secondo turno)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990